Москва се може однсоити на:

Географски појмови:
 Москва, главни и највећи град Русије;
 Москва, ријека која протиче кроз град Москву;
 Москва (притока Тисе), ријека у Закарпатској области у Украјини;
 787 Москва, астероид сунчевог система;
 Москва, село у Тверској област у Русији;
 Москва, име већег броја села у Русији;
 Москва, име неколико насеља у Европи (Пољска и Белгија) и САД (Канзас и Колорадо).

Спортски клубови: 
 ФК Москва, руски фудбалски клуб;
 ЖКК Москва, женски кошаркашки клуб из Москве.

Грађевински објекти:
 Москва, име већег броја хотела;
 Хотел Москва (Москва), један од највећих хотела у граду Москви, изграђен у периоду 1933-1935;
 Хотел Москва или Палата Росија, реномирана грађевина у Београду недалеко од краљевског двора на Теразијама;
 Хотел Москва (Бијељина), хотел у близини Бијељине;
 Москва (базен), базен на отвореном, који је постојао од 1960 до 1994 у центру Москве;
 Москва (метро у Алма Ати), метро станица у граду Алма Ата у Казахстану.

Друго:
 Москва, први брод Совјетске ратне морнарице из истоимене класе носача хеликоптера;
 Москва, ракетна крстарица Руске ратне морнарице из класе Слава;
 Москва - Русија и Совјетски против подморница крстарица хеликоптер, водећи брод пројекта у 1123;
 Москва (фотоапарат), серија фотоапарата средњег формата, произведених у Совјетском Савезу у периоду 1946 - 1960 година.